Чёбаково:

 Чёбаково — село к северо-западу от Ярославля.
 Чёбаково — железнодорожная станция Северо-западного направления Северной железной дороги на ветке Ярославль — Рыбинск.